Molekulska formula -{C15H24O2}- se može odnositi na:

 Kapsidiol
 Kurdion
 DB-2073
 Hernandulcin